

Onomastica
Diogene – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
 Diogene o Diogeniano – grammatico del II secolo d.C.
 Diogene o Diogeniano – generale dell'Impero romano d'Oriente (V secolo)
 Diogene di Apollonia – filosofo del V secolo a.C.
 Diogene di Atene – scultore del I secolo a.C.
 Diogene di Enoanda – seguace e divulgatore dell'epicureismo, vissuto nel II secolo d.C.
 Diogene di Sinope detto il Cinico – filosofo del IV secolo a.C.
 Diogene di Tarso – filosofo epicureo
 Diogene Laerzio – scrittore e storico della filosofia greco del III secolo
 Diogene lo Stoico o di Seleucia o di Babilonia – filosofo del II secolo a.C.
 Diogene – vescovo di Bisanzio del II secolo
 Diogene – vescovo di Novara del V secolo
 Diogene – vescovo di Amiso del VI secolo

Altro 

 Diogene – dipinto di Jean-Léon Gérôme

Altri progetti